Komarevo kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Komarevo (distrikt i Bulgarien, Varna), Obsjtina Provadija, 
 Komarevo (distrikt i Bulgarien, Pleven), Obsjtina Dolna Mitropolija, 
 Komarevo (distrikt i Bulgarien, Vratsa), Obsjtina Bjala Slatina, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar